Il doppio maschile del Beijing International Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Pierre-Ludovic Duclos e Artem Sitak hanno battuto in finale Sadik Kadir e Purav Raja 7–6(4), 7–6(5).

Teste di serie 

 Sadik Kadir /  Purav Raja (finale)
 Pierre-Ludovic Duclos /  Artem Sitak (campioni)

 Kaden Hensel /  Dane Propoggia (semifinali) 
 Lee Hsin-han /  Yang Tsung-hua (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Beijing International Challenger 2010